Појам Тријанон може да се односи на:
 Велики Тријанон,
 Мали Тријанон,